Dunnsville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dunnsville (New York)
 Dunnsville (Virginia)

in Australien:
 Dunnsville (Western Australia)